Алексей Столяров:
 Столяров, Алексей Владимирович (род. 1987) — российский пранкер, известный под псевдонимом Лексус.
 Столяров, Алексей Викторович (род. 1990) — российский блогер, зять Сергея Шойгу.
 Столяров, Алексей Иванович (1905—1944) — советский борец и футболист.